Megagramm steht für:
 eine Million Gramm entsprechend der Masse von einer Tonne (Einheit)
 der einem Megagon eingeschriebene Stern mit einer Million Spitzen